Valverdón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valverdón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Valverdón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar